Kenny Swain ist der Name folgender Personen:

* Kenny Swain (Fußballspieler, 1952) (Kenneth Swain; * 1952), englischer Fußballspieler
 Kenny Swain (Fußballspieler, 1954) (Kenneth John Swain; * 1954), walisischer Fußballspieler